Golfclub Heidemeer is een golfclub ten zuiden van Heerenveen.

De baan heeft 9 holes. De 3de en 4de hole gaan door het Heidebos, de 5de, 6de en 7de hole liggen langs het Heidemeer. De andere holes slingeren door een parklandschap.

Trivia
 Het Heidemeer ligt ten westen van de golfbaan, en is net als de golfbaan onderdeel van het recreatiegebied De Heide. Er wordt door de Federatie Friesland sinds 2005 ieder jaar 1000kg forel uitgezet. Sportvissers houden daar wedstrijden, in 2005 werd een snoekbaars van 116cm gevangen.
 Heidemeer is ook de naam van de wijk, die grenst aan het recreatiegebied en aan de golfbaan. Enkele huizen uit die wijk hebben uitzicht over de golfbaan.

Zie ook 
 Lijst van golfbanen in Nederland

Externe links 
 GC Heidemeer

Heidemeer
Sportvereniging in Heerenveen
Sportaccommodatie in Heerenveen
Heidemeer